Битва за Фаллуджу

 Битва за Фаллуджу (2004, апрель) — штурм города Фаллуджа американскими войсками в апреле 2004 года (Иракская война).
 Битва за Фаллуджу (2004, ноябрь) — штурм города Фаллуджа американскими войсками в ноябре 2004 года.
 Битва за Фаллуджу (2014) — захват города Фаллуджа боевиками ИГИЛ в январе 2014 года.
 Битва за Фаллуджу (2016) — штурм города Фаллуджа иракскими войсками в 2016 году.

Ссылки 
 Иракский «Сталинград»